Жаугаш Кырбасулы (1733 — 1782) — казахский военачальник у хана Абылая, посол.

Биография 
Жаугаш Кырбасулы родился в 1733 году на территории нынешнего Карасайского района Алматинской области. Отец Жаугаша, Кырбас, в первой половине 18 века участвовал в сражениях с джунгарами.

В 15 лет Жаугаш Кырбасулы стал воином Абылай-хана. За усердную службу в 1751—53 вошё л в число доверенных лиц хана.

В 1754—1756 гг. военачальник особых войск. В 1756 в битве с китайцами вынес раненого Абылая с поля боя. Китайский генерал Хадаха, захвативший Жаугаша Кырбасулы в плен (1756), послал его к Абылаю с целью склонения последнего к перемирию. Жаугаш Кырбасулы внес вклад в установление добрососедских отношений между казахами и киргизами, выступив посредником между киргизом Момохан-батыром и сыном Жайыл-батыра Итеке, вступившись за них перед Абылаем. До конца жизни Абылая находился рядом с ним. Потомки батыра сохранили победный стяг, с которым казахи сражались против джунгар.

Жаугаш Кырбасулы умер в 1782 году в Меркенском районе Жамбылской области похоронен в Туркестане, рядом с Абылай-ханом.

Литература 
 
 Валиханов Ч. Ч., Собр. соч., т. 1, А., 1984;
 Әбілдаүлы Б., Жауғаш батыр — Абылай хан-ның елшісі (тарихи деректі роман), А., 1999.

Дипломаты по алфавиту
Военачальники Казахстана